FC Přední Kopanina je český fotbalový klub z Prahy (městská část Přední Kopanina) založený roku 1934 v současné době (2021/22) hrající Pražský přebor (5. nejvyšší soutěž).

Historie 
Klub byl založen v roce 1934 pod názvem SK Přední Kopanina ve vesnici Přední Kopanina, která je nyní součástí Prahy. Do povědomí širší pražské fotbalové veřejnosti se dostal v 80. letech, kdy se stal pravidelným účastníkem Pražského přeboru. Celkem třikrát dokázal postoupit do Divize.

Historické názvy 
 1934–19?? SK Přední Kopanina
 1996–2001 ČZU Praha
 od 2001 FC Přední Kopanina

Umístění od roku 2004 

Poznámka: 2014/15 - klub se po sezóně rozhodl nevyužít práva postupu

Reference 

Fotbalové kluby v Praze
Fotbalové kluby založené v roce 1934
Sport v Přední Kopanině